А́гнеш Не́меш Надь (; ,  — , ) — венгерская поэтесса.

Биография 
Родилась в кальвинистской семье. В 1944 году окончила Будапештский университет, изучала венгерский и латинский языки, историю искусства. После войны принадлежала к литературной группе журнала «Новолунье» (Магда Сабо, Геза Отлик и др.), дружила с Яношем Пилинским. После 1948, когда журнал был закрыт властями (возобновлен лишь в 1986), в течение десяти лет Немеш Надь могла публиковать только переводы, работала в педагогическом журнале, преподавала литературу в школе. В 1944-1958 годах была замужем за литературным критиком и Праведником народов мира Балажем Ленделом.

Творчество 
Немеш Надь развивает элиотовскую линию «объективной поэзии» и сторонится прямого выплеска чувств, как и прямых выражений религиозности. Она переводила стихи Горация, Шелли, Уитмена, Малларме, Рильке, Пессоа, Элиота, Сен-Жон Перса, драмы Корнеля, Расина, Мольера, Кокто, Брехта, Дюрренматта.

Признание 
Наследие поэтессы невелико, но чрезвычайно весомо. Она была удостоена крупнейших национальных премий — Ференца Баумгартена (1946), Аттилы Йожефа (1969), Лайоша Кошута (1983). Её стихи и эссеистика переведены на английский, немецкий, французский, испанский, итальянский и другие языки.

Произведения 
 Kettős világban/ В раздвоенном мире (1946)
 Szárazvillám/ Зарница (1957)
 Vándorévek/ Годы странствий (1964, переводы)
 Napforduló/ Солнцестояние (1967)
 A lovak és az angyalok/ Кони и ангелы (1969)
 Éjszakai tölgyfa/ Ночной дуб (1979, эссе о поэзии)
 Egy pályaudvar átalakítása/ Перестройка железнодорожной станции (1980, стихотворения в прозе)
 Között/ В промежутке (1981)
 A Föld emlékei/ Земля не забывает (1986)

Сводные издания 
 Összegyűjtött versei. Budapest: Osiris-Századvég, 1995 (собрание стихотворений, переизд. 1997, 2003)
 Ágnes Nemes Nagy on poetry: a Hungarian perspective. Lewiston: Edwin Mellen Press, 1998
 Szó és szótlanság. Budapest: Magvető, 1989 (избранные эссе)

Публикации на русском языке 
 [Стихи]// Венгерская поэзия. XX век. М.: Художественная литература, 1982, с.422-429

Литература 
 Erkölcs és rémület között: in memoriam Nemes Nagy Ágnes. Budapest: Nap, 1996.

Ссылки 
 (англ.) 
 Библиография  публикаций и переводов (англ.)
 (венг., англ.)
 (англ.)
 Немеш Надь, Агнеш (англ.) , Яд ва-Шем

Примечания 

Поэты Венгрии
Переводчики Венгрии
Писатели XX века
Венгерские поэты
Выпускники Будапештского университета
Лауреаты премии Кошута
Лауреаты премии имени Аттилы Йожефа
Лауреаты премии имени Баумгартена
Похороненные на кладбище Фаркашрети
Праведники народов мира в Венгрии